Нюландер — шведская фамилия, распространённая в Швеции и Финляндии.

Некоторые носители фамилии:
  (1835—1894) — шведский политик.
  (1888—1965) — финский преподаватель, писатель.
  (род. 1998) — шведский хоккеист, нападающий. Брат Вильяма Нюландера, сын Микаэля Нюландера.
  (1906—1950) — финская писательница.
 
  (1698—1761) — финский священнослужитель, богослов, епископ Порвоо.
  (1852—1901) — шведский востоковед, теолог.
  (1899—1976) — финская актриса.
  (род. 1968) — шведский политик.
 Нюландер, Микаэль (род. 1972) — шведский хоккеист.
  (1853—1920) — шведский промышленник, политик.
  (род. 1976) — шведский хоккеист, брат Микаэля Нюландера.
  (род. 1962) — шведский легкоатлет.
  (род. 1941) — шведская журналистка.
  (1885—1958) — шведский государственный деятель.